Home () — восьмой студийный альбом голландской рок/метал-группы The Gathering.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Anneke van Giersbergen — вокал;
 René Rutten — гитара;
 Marjolein Kooijman — бас;
 Hans Rutten — ударные;
 Frank Boeijen — клавишные.

Приглашённые музыканты 
 Gema — речь (трек 8);
 Kristin — речь (трек 8);
 Frank — речь (трек 8).

Прочие 
 Attie Bauw — продюсер, инженер, микширование;
 Darius van Helfteren — мастеринг;
 Michel de Klein — графика;
 Thomas Rausch — фотография.

Примечания 

Альбомы The Gathering
Альбомы Noise Records